

Geografia 
 Michiru (monte) – monte del Malawi

Persone 
Michiru Jo – j-pop idol degli anni settanta
Michiru Oshima – compositrice giapponese
Michiru Shimada – sceneggiatore di anime giapponese
Michiru Yamane – compositrice per videogiochi giapponese
Michiru Yuimoto – seiyū giapponese
Monday Michiru, – attrice, cantante e cantautrice americana di origine giapponese
Michiru – musicista e produttore visual kei

Personaggi immaginari 
 Michiru Kaiou – personaggio della serie Sailor Moon.
 Michiru Kiryū – personaggio della serie Pretty Cure Splash Star.